Джон Арчиба́льд Ге́тти III (; род. 30.11.1954, Луизиана) — американский , профессор Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе. Его относят к представителям ревизионистской школы в советологии.

Биография 
Вырос в Оклахоме. Окончил Пенсильванский университет (бакалавр искусств, 1972). Степень доктора философии получил в 1979 году в Бостонском колледже. До перехода в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе был профессором Калифорнийского университета в Риверсайде.

Автор биографии Н. И. Ежова «Время и жизнь Н. И. Ежова» (Yale University Press, 2008).

Научные труды

Монографии 

 John Arch Getty and Roberta Thompson Manning. Stalinist Terror: New Perspectives / ed., with Roberta T. Manning. — New York: Cambridge University Press, 1993. ISBN 0-521-44670-8.
 J. Arch Getty, Oleg V. Naumov. The Central Party Archive: A Research Guide. — Univ Pittsburgh Center for Russian. 1993. ISBN 99944-868-6-1.
 John Archibald Getty. Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933—1938. — New York: Cambridge University Press, 1985. Ninth printing, 1996. ISBN 0-521-33570-1.
 J. Arch Getty, Oleg V. Naumov. The Road to Terror: Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932—1939. — Yale University Press, 1999, ISBN 0-300-09403-5.
 Stalin’s Iron Fist: The Times and Life of N. I. Yezhov. — Yale University Press, 2008. ISBN 0-300-09205-9.
 J. Arch Getty Practicing Stalinism: Bolsheviks, Boyars, and the Persistence of Tradition. — Yale University Press, 2013, ISBN 0-300-16929-9.
 Практика сталинизма. Большевики, бояре и неумирающая традиция. — РОССПЭН, 2016. — 377 с. ISBN 978-5-8243-2065-7.

Статьи 

 Stalin as Prime Minister: Power and the Politburo /  and James Harris, Stalin: A New History. — Cambridge University Press, 2005, 83—107.
 Excesses are not permitted: Mass Terror Operations in the Late 1930s and Stalinist Governance // The Russian Review, 16:1, Jan. 2002, 112—137.
 Mr. Ezhov Goes to Moscow: The Rise of a Stalinist Police Chief // William Husband, ed., The Human Tradition in Modern Russia, New York, 2000, 157—174.
 Samokritika Rituals in the Stalinist Central Committee, 1933—1938 // The Russian Review, 58:1, January, 1999, 49—70.
 Afraid of Their Shadows: The Bolshevik Recourse to Terror, 1932—1938 // Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. Neue Wege der Forschung, ed. Manfred Hildermeier and Elisabeth Mueller-Luckner, Munich, 1998.
 Victims of the Soviet Penal System in the Prewar Years: A First Approach on the Basis of Archival Evidence / with Gаbor T. Rittersporn, and V. N. Zemskov // The American Historical Review, 98:4, Oct. 1993.
 Trotsky in Exile: The Founding of the Fourth International // Soviet Studies, vol. XXXVIII, no. 1, January 1986, 24—35.

Примечания

Ссылки 
 Professors  // UCLA
 Всемогущий Сталин. Советолог Арч Гетти о личности вождя и историческом ревизионизме  lenta.ru

Историки США
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Бостонского колледжа
Доктора философии
Преподаватели Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Советологи